Rajzfilm
 Érik a szőlő – Mazsola és Tádé 3. évad 5. része
 Érik a szőlő – Kukori és Kotkoda 2. évad 2. része

Hasonló
 Érik a szőlő, hajlik a vessző - népdal